Pacific Highway ist die Bezeichnung folgender Straßen:

 in Queensland und New South Wales, siehe Pacific Highway (Australien)
 in Queensland, siehe Pacific Motorway
 in den Vereinigten Staaten, siehe Pacific Highway (Vereinigte Staaten)

Siehe auch:
 Pacific Coast Highway